MDEA ist die Abkürzung für:

 3,4-Methylendioxy-N-ethylamphetamin, eine Droge 
 Methyldiethanolamin, ein Lösungsmittel

MDEA